Lochmatter ist der Familienname folgender Personen: 
 Alexander Lochmatter (1837–1917), Schweizer Hotelier, Bergsteiger und Bergführer 
 Anton Lochmatter (um 1480 – um 1540), Walliser Burgermeister, Grosskastlan und Landrat
 Erwin Lochmatter (1911–1987), Schweizer Unternehmer, Bergsteiger, Berg- und Skiführer

 Hieronymus Lochmatter (1916–1993), Schweizer Dirigent und Komponist
 Johann Lochmatter (1700–1762), Schweizer Künstler
 Josef Lochmatter (1872–1915), Schweizer Bergsteiger-, Berg- und Skiführerpionier
 Josef Marie Lochmatter (1833–1882), Schweizer Bergsteiger- und Bergführerpionier

Lochmatter steht auch für:
 Hotel Lochmatter, siehe Alexander Lochmatter#Hotel Lochmatter
 Quarzitplattenbrüche Lochmatter, siehe Erwin Lochmatter#Quarzitplattenbrüche Lochmatter
 Lochmatter-Kamin, siehe Josef Lochmatter#Komet der Alpen
 Musikstück Lochmatter, siehe Josef Marie Lochmatter#Musik und Theater

Lochmatterturm steht für:
 Lochmatterturm, Meier-Turm aus dem 12. Jahrhundert in Visp, siehe Liste der Kulturgüter in Visp
 Lochmatterturm, grosser Gendarm des Weisshorn-Ostgrates, siehe Weisshorn (Wallis)#Metallkreuz auf der Spitze des Weisshorns 1978

Siehe auch:
 Lochmatt
 Lochmatte
 Lochmatten